Beaker steht für:
 Muppet, siehe Die Muppet Show#Beaker
 Norman Beaker, englischer Blues-Gitarrist, Sänger, Songschreiber, Bandleader und Musikproduzent